Nighthawks (pintura), famosa obra do norte-americano Edward Hopper
HMX-1, helicópteros conhecidos como "The Nighthawks"
Lockheed F-117 Nighthawk, modelo de avião 
Nighthawks (filme), com Sylvester Stallone

Desambiguação